Vacciniina inornata är en fjärilsart som beskrevs av Blom 1947. Vacciniina inornata ingår i släktet Vacciniina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
inornata